Pomp rock – genere musicale
 Dirck Gerritszoon Pomp – navigatore olandese
 Filo Sganga (Jubal Pomp) – personaggio Disney